

Грювер — місто, штат Айова
 Грювер — місто, штат Техас